Алексе́й Со́болев:
 Соболев, Алексей Александрович (род. 1991) — российский сноубордист.
 Соболев, Алексей Валерьевич (1968—2001) — российский футболист.
 Соболев, Алексей Иванович (1880—1952) — русский музыкант, ударник, музыкальный педагог.